El Torneig de Winston-Salem 2017, oficialment conegut com a Winston-Salem Open 2017, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La setena edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 26 d'agost de 2017 al campus de la Wake Forest University, Winston-Salem, Carolina del Nord, Estats Units.

El tennista castellonenc Roberto Bautista Agut va guanyar el segon títol de l'any.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2017
ATP World Tour 2017